

Patronyme 

 Bernard Pache (1934-), haut fonctionnaire français ;
 François Pache (1932-), patineur artistique suisse ;
 Jean-Nicolas Pache (1746-1823), homme politique français ;
 Jean Pache (1933-2001), écrivain, poète, enseignant et critique littéraire suisse ;
 Robert Pache (1897-1974), footballeur suisse ;
 Xavier Pache (1980-), coureur cycliste suisse.

Toponyme 
 Rue Pache, voie du  de Paris.